Това е списък на най-продаваните музикални албуми в световен мащаб. Основните два критерия за включването на даден албум в този списък е да бъде посочен благонадежден източник, който доказва осъществените продажби, и да има продадени над 20 милиона копия. За повечето от албумите в този списък различни източници дават различни данни за продадените копия, но в списъка са включени само най-високите предполагаеми продажби. Албумите са групирани според броя продадени копия, по ред на продажбите, а при съвпадащи числа подредбата е по азбучен ред. Списъкът включва всякакви видове албуми: студийни, компилации, най-доброто, саундтракове, ремикс албуми и албуми, включващи повече от един изпълнител.

Част от посочените данни са относителни поради липсата на достатъчно сигурни данни от преди 80-те години на 20 век, поради липсата на данни от държави, където продажбите на албуми не се отчитат или трудно се проследяват. Установяването на точен списък с най-продавани албуми е допълнително затруднено и от страна на звукозаписните компании, които често посочват неверни данни в полза на своите музиканти. Феновете и медиите също допринасят за нереалното представяне на осъществените продажби. В списъка не са включени препродажбите на използвани албуми. Списъкът не отразява онлайн продажбите поради бумът на интернет пиратството през последното десетилетие, което прави почти невъзможно да се прецени броят на дигитални копия в световен мащаб.

Най-продаваният албум на всички времена е Трилър на Майкъл Джексън, въпреки че данните за продадените копия от албума варират.

Легенда

40 милиона копия или повече

30-39 милиона копия

20–29 милиона копия

Хронология на най-продаваните албуми

Най-продавани албуми по година в световен мащаб 
Класациите на най-продаваните албуми на годината по света са изготвени от Международната федерация на звукозаписната индустрия ежегодно от 2001 г. насам. Тези класации са публикувани в своите два годишни доклади, доклад за цифрова музика и звукозаписната индустрия в числа.

Продадени са физически копия и дигитални файлове за изтегляне.

Вижте също 
 Списък на музикантите с най-много продадени албуми
 Списък на най-продаваните сингли в световен мащаб

Източници